Peterson Occéanat(Jéremie, 3 de dezembro de 1989) é um futebolista haitiano que atua como goleiro.

Carreira 
Peterson Occénat começou a carreira no Violette AC. Peterson Occénat representou o Haiti na Copa Ouro da CONCACAF de 2009.

Nascidos em 1989
Futebolistas do Haiti
Jogadores da Seleção Haitiana de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009